Kristin Størmer Steira (ur. 30 kwietnia 1981 w Mo i Rana) – norweska biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska, ośmiokrotna medalistka mistrzostw świata, zwyciężczyni zawodów o Puchar Świata w Pragelato (2005), La Clusaz (2008) i Krasnej Polanie (2013). Zawodniczka klubu IL Forsøk.

Kariera 
Steira posiada charakterystyczny styl biegania, wykorzystując swoją niską masę ciała często jest na prowadzeniu w dystansowych biegach przez bardzo długi okres, rozrywając prowadzącą grupę, przez co jednak często słabnie w decydującej fazie biegu, co wielokrotnie kosztowało ją porażkami w walce o medale, przyległa do niej łatka „wiecznie czwartej”. Otrzymała ją, po igrzyskach w 2006 roku. Steira wystartowała wtedy w trzech konkurencjach indywidualnych, we wszystkich zajmując czwarte miejsca.

Jest zawodniczką niemal zawsze liczącą się w walce o medale, ale ulegającą silniejszym fizycznie biegaczkom na ostatnich metrach. Szczególnie było to widoczne podczas mistrzostw świata w Libercu w 2009 roku, gdzie w biegu łączonym na dystansie 15 kilometrów, nadając tempo biegu, zgubiła wszystkie przeciwniczki z wyjątkiem Justyny Kowalczyk, długie rozrywanie stawki kosztowało jednak Steirę utratę sił i w rezultacie porażkę z silniejszą fizycznie Polką. Również w biegu na 30 kilometrów stylem dowolnym kilkukrotnie nadawała tempo, na ostatnim kilometrze nie wytrzymując niezwykle silnego ataku zwycięskiej Kowalczyk i zajmując ostatecznie 5. miejsce po wyprzedzeniu przez lepszą na finiszu Jewgieniję Miedwiediewą z Rosji, Wałentynę Szewczenko z Ukrainy oraz koleżankę z reprezentacji, Therese Johaug.

Również uległa Kowalczyk w walce o brązowy medal na igrzyskach olimpijskich w Turynie w 2006 roku (w biegu na 30 km stylem dowolnym 4. miejsce z kilkusekundową stratą) oraz na igrzyskach w Vancouver w 2010 roku, w biegu łączonym na 15 kilometrów przegrywając medal z Polką o 0,1 sekundy, a w praktyce o kilka centymetrów stopy.
W Vancouver w biegu na 30 km stylem klasycznym również długo prowadziła, w pewnym momencie wyprowadzając nawet atak, jednak została szybko prześcignięta przez będące w niesamowitej formie Kowalczyk (mistrzynię tego biegu) i Bjørgen (srebrną medalistkę), a na ostatnim kilometrze także przez biegnącą na później zmienionych (przez co szybszych) nartach Finkę Aino-Kaisę Saarinen oraz kilka innych zawodniczek. Finiszowała ósma, ze stratą ponad półtorej minuty do Kowalczyk.

Bardzo często nazywana jest specjalistką od biegu łączonego(7,5+7,5). O czym świadczą bardzo dobre wyniki z tego biegu – na przestrzeni Ośmiu lat. Najsłabszym wynikiem Steiry w tej konkurencji było jednorazowe 9. miejsce poza tym zawsze była w pierwszej czwórce biegu łączonego na dużej imprezie. (MŚ 2005 – 3, IO 2006 – 4, MŚ 2007 – 3, MŚ 2009 – 2, IO 2010 – 4, MŚ 2011 – 9, MŚ 2013 – 4)

20 kwietnia 2015 postanowiła zakończyć karierę biegaczki narciarskiej.

Mistrzyni kraju w lekkoatletycznym biegu przełajowym (2008). W 2009 wystartowała w mistrzostwach Norwegii w lekkoatletyce, gdzie zdobyła złoty medal w biegu na 5000 metrów z czasem 16:01,76. W 2014 w swoim debiutanckim biegu na 10 000 metrów triumfowała w mistrzostwach swojego kraju z wynikiem 33:40,75.

Kontuzja zmęczeniowa pięty uniemożliwiła jej występ podczas lekkoatletycznych mistrzostw Europy w 2010, uraz utrudnia jej także karierę narciarską.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca na podium w etapach zawodów Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2014/2015

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS 
 
  
 

Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2009
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2011
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2013
Norwescy biegacze narciarscy
Norwescy długodystansowcy
Norwescy medaliści olimpijscy
Urodzeni w 1981